Lubumbashi peut désigner :
 Lubumbashi est une ville de la République démocratique du Congo;
 Lubumbashi est une commune de la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo ;
 la Lubumbashi est une rivière de la République démocratique du Congo, traversant la ville de Lubumbashi, affluent de la Kafubu ;
la Lubumbashi est une rivière de la République démocratique du Congo, affluent de la Lufira.

Homonymie de toponyme